L'Académie impériale des Beaux-Arts (en , AIBA) est une ancienne école supérieure de beaux-arts fondée en 1826 à Rio de Janeiro, au Brésil colonial, par le roi de Portugal Jean VI.

Faisant face à de nombreuses difficultés initiales, l'Académie a finalement réussi à se stabiliser, assumant un rôle central dans la détermination des orientations de l'art national au cours de la seconde moitié du , devenant un centre de diffusion de nouveaux idéaux esthétiques et éducatifs, et l'un des principaux bras exécutifs du programme culturel nationaliste parrainé par l'empereur du Brésil Pierre II.

Avec l'avènement de la République en 1889, elle a été rebaptisée , avant d'être absorbée au  par l'Université fédérale de Rio de Janeiro qui poursuit son activité jusqu'à aujourd'hui en tant qu'une de ses unités d'enseignement, l'École des Beaux-Arts de l'Université fédérale de Rio de Janeiro.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 
 .
 .
 .

Liens externes 

 
 
 

Académie des beaux-arts
Université fédérale de Rio de Janeiro
Établissement scolaire fondé en 1826
École d'art au Brésil